Lana kan syfta på:
 Francesco Lana Terzi 1631-1687 italiensk jesuit och vetenskapsman
 Lana är också ett kvinnonamn, se engelska Wikipedia.
 Lana är ett passivt fiskeredskap som oftast använts för att fånga ål i strömmande vatten. Den bestod av en stor nättratt som spändes ut av en träställning och förankrades i botten med träpålar. Lanor har bland annat använts i Norrström i Stockholm.
 LAN-party

Geografi

Albanien 
1 Lana (flod), vattendrag,

Italien 
2 Lana, Sydtyrolen, stad och kommun,

Spanien 
3 Lana (kommun), Navarra, Provincia de Navarra,

Tjeckien 
4 Lány (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen),

Referenser

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar